Tiwi peut désigner :

 Tiwi, une municipalité de la province d'Albay aux Philippines ;
 Tiwi, une banlieue de la ville australienne de Darwin ;
 les Îles Tiwi,  au nord de Darwin (Île Bathurst et Île Melville) ;
 les Tiwis, qui y habitent ;
 le tiwi, leur langue ;
 Tiwi, une ville du sultanat d'Oman ;
 Tiwi, un cratère martien nommé d'après elle.

Homonymie de toponyme